Cara Black e Sania Mirza erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro hanno sconfitto Chan Hao-ching e Chan Yung-jan con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (finale)

  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (campionesse) 
  Belinda Bencic /  Kristina Mladenovic (ritirate, primo turno)

Wildcard 
  Misaki Doi /  Kurumi Nara (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2015
WTA Tour 2015